Bouldin ist der Familienname folgender Personen:

 James Bouldin (1792–1854), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Bouldin (1781–1834), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Boulding